Karlen Mkrtchian
Frounzik Mkrtchian
Armen Mkrtchian
Lilit Mkrtchian